Niemcy:
 Wethau – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Wethau – rzeka, dopływ Soławy

Zobacz też:
 Wethautal